George Geary est un nom pouvant désigner:

George Reginald Geary (1872-1954), homme politique canadien de l'Ontario
 (1893-1981), joueur anglais de cricket

Voir aussi
George Geary, personnage de la série télévisée Fear the Walking Dead

Geary, George